Покрајина Тајван се може односити на:

 Покрајина Тајван (Народна Република Кина), покрајина Народне Републике Кине
 , покрајина Републике Кине